Hyalocalyx setifer, biljna vrsta s jugoistoka Afrike iz porodice trubanjovki, nekada klasificiran porodici Turneraceae, danas potporodica Turneroideae.

Vrsta je raširena po afričkim državama Madagaskar, jugoistočna Kenija, Tanzanija i Mozambik. danas jer jedina priznata vrsta u rodu Hyalocalyx. H. dalleizetti Capit., sinonim je za nju.

Izvori 

Turneroideae